

Toponyme 
Chémery est le nom porté par plusieurs communes :

 Chémery, commune française située dans le département de Loir-et-Cher ;

 Chémery, ancienne commune française du département de la Moselle réunie en 1973 à la commune de Faulquemont dont elle est devenue une commune associée sous le nom de Chémery-lès-Faulquemont ;

 Chémery-les-Deux, commune française située dans le département de la Moselle ;

 Chémery-sur-Bar, commune française située dans le département des Ardennes.

Patronyme 

Chémery est également un patronyme porté par plusieurs familles françaises.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France